Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Dodin – polski oficer
 Lew Dodin – radziecki i rosyjski reżyser teatralny
 Océane Dodin – francuska tenisistka